Quincke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Quincke (Friedrich Peter Hermann Quincke; 1865–1934), deutscher Chemiker
 Georg Hermann Quincke (1834–1924), deutscher Physiker
 Heinrich Irenaeus Quincke (1842–1922), deutscher Internist

 Marie Quincke (1888–1968), deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Wolfgang Quincke (1859–1940/41), deutscher Schauspieler, Regisseur und Kostümforscher

Siehe auch:
 Josef Quinke (1905–1942), deutsches NS-Opfer
 Sibyl Quinke (* 1952), deutsche Autorin